Гре́бен - топоним и фамилия:

Топоним 
 Гребен — коммуна в земле Бранденбург, Германия.
 Гребен — село в общине Вишеград, Босния и Герцеговина.

Фамилия 
 Гребен, Карл фон дер (1788—1876) — австрийский военачальник, генерал от кавалерии; Георгиевский кавалер, № 3306; 25 января 1817.
 Гребен, Виктор Оттонович (?—?) — подполковник; Георгиевский кавалер, 27 марта 1917.

См. также 
 Грёбен
 Греба
 Гребе
 Гребо